Троицино — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Городского поселения Клин. Население —  чел. (). До 2006 года Бирево входило в состав Ямуговского сельского округа.

Расположение 
Деревня расположена в центральной части района, примерно в 8 км к северу от города Клин, на безымянном левом притоке реки Сестры, высота центра над уровнем моря 149 м. Ближайший населённый пункт — примыкающее на юге Бирево.

Население

Примечания

Ссылки 
  Городское поселение Клин на сайте Клинского района
  Устав городского поселения Клин.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин